Helmut Ditsch (Villa Ballester, Buenos Aires, 1962) é um pintor argentino.

Pintores da Argentina